Myxasteridae är en familj av sjöstjärnor. Myxasteridae ingår i ordningen Velatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Myxasteridae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Myxasteridae